Верхнее Падозеро — пресноводное озеро на территории Чалнинского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,4 км², площадь водосборного бассейна — 84,8 км². Располагается на высоте 74,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с севера на юго. Берега преимущественно заболоченные.

С южной стороны озера вытекает безымянная протока, впадающая в Нижнее Падозеро — исток реки Задней, впадающей в реку Чалны, приток реки Шуи.

С юго-запада в озеро впадает река Паданоя.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000017396.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Чалны
Озёра Пряжинского района